Rhopalopsyllidae är en familj av loppor. Rhopalopsyllidae ingår i överfamiljen Malacopsylloidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhopalopsyllidae 127 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Rhopalopsyllidae